A Wikiversidade em francês () é a versão em francês do projeto wiki, Wikiversidade. É a 2ª maior dentre as 10 independentes de domínio. Possui 16 573 páginas e dentre elas, 55 188 são consideradas "boas", 158 886 edições, 10 administradores, 4 482 usuários e 156 imagens em 26 de abril de 2009.

Ligações externas 
 Página principal da Wikiversidade em francês

Wikiversidade